Зира:

 Зира — растение семейства зонтичных (), широко используется как пряность.
 Зира — «арабский локоть», устаревшая мера длины в мусульманских странах.
 Зира — львица, персонаж анимационного фильма Король-лев 2.
 Зира — шимпанзе, персонаж романа и художественных фильмов «Планета обезьян».
 Зира — небольшой город в Индии.
 Зира — посёлок городского типа в Азербайджане.